Аксарай або Ак-Сарай (тюрк. «Білий палац»):
 Аксарай — місто в Туреччині
 Аксарай — провінція в Туреччині
 Аксарай — район Стамбула
  — станція Стамбульського метро
 Ак-Сарай (населений пункт) — в Золотій Орді
 Аксарай (палац) — у Шахрисабзі
 Мавзолей Аксарай — в Самарканді
 Ак-сарай (Анкара) — резиденція президента Туреччини в Анкарі

Див. також 
 Оксарой — колишня резиденція президента Узбекистану в Ташкенті